Anna Falchi (1972-), actrice italienne,
 Isidoro Falchi (1883-1914), archéologue et médecin italien, 
 Paola Falchi (1940-), mannequin, actrice et chanteuse italienne,
 Stanislao Falchi (1851-1922), compositeur italien.
 
Patronyme italien